Сан Мигелито Дос има више значења:

 Сан Мигелито Дос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Мигелито Дос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику